Sirmais ist der Familienname folgender Personen:

 Justs Sirmais (* 1995), lettischer Sänger
 Māris Sirmais (* 1969), lettischer Dirigent
 Mārtiņš Sirmais (* 1982), lettischer Orientierungsläufer
 Zigismunds Sirmais (* 1992), lettischer Speerwerfer